Schola cantorum, van oorsprong een (jongens)koor dat de godsdienstoefeningen in de rooms-katholieke Kerk begeleidt
België
 Schola Cantorum Cantate Domino - Aalst (Oost-Vlaanderen)
 Schola Cantorum (Sint-Baafskathedraal) - Gent
Nederland
 Schola Cantorum (Sint-Janskathedraal) - Den Bosch
 Schola Cantorum Campensis -  Kampen (Overijssel)
 Schola Cantorum Twente - Enschede
 Schola Cantorum Amsterdam - Amsterdam
Frankrijk
 Schola Cantorum de Paris - conservatorium in Parijs